Asiglianesi – abitanti di Asigliano Veneto
Asiglianesi – abitanti di Asigliano Vercellese